Faktotum steht für:

 Faktotum (Hilfskraft), Person, die eine Vielzahl von Aufgaben wahrnimmt
 Faktotum (Alter), seltsamer, aber liebenswerter älterer Mensch

Siehe auch:
 Factotum